Strada dei Castelli Orientali – antichissimo percorso di difesa dei confini nordorientali a ridosso delle Prealpi Giulie
 Burgenstraße – itinerario di vacanza della Germania e della Repubblica Ceca.